Yes, My Darling Daughter peut faire référence à :
 , chanson de  Jack Lawrence 
 Yes, My Darling Daughter, film de William Keighley sorti en 1939